Horvátország
Dubravci falu Kanfanar községben, Isztria megyében
Dubravci falu Netretić községben, Károlyváros megyében